Eerste klasse (1972/1973) była 70. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii